Домар (Dómarr — «Судья») — легендарный конунг Уппсалы из рода Инглингов, сын Домальди. Был женат на Дротте, сестре Дана Микиллати, от которого произошло само название Дания. Согласно «Песне о Риге» Дан и Дротт были детьми короля Данпа, сына Рига.

Правление Домара длилось долго, и после жертвы его отца Домальди урожай был обильным и в стране царил мир. Когда он умер в Уппсале, его перевезли через Фирисвеллир, сожгли на берегу реки, и отметили его могилу руническим камнем.

Ему наследовал сын Дюггви.

В сагах 
Снорри Стурлусон пишет о Домаре в «Саге об Инглингах» (1225):

Домар, сын Домальди, правил после него. Он правил страной долго, и при нем были хорошие урожаи и мир. Про него ничего не рассказывают, кроме того, что он умер своей смертью в Уппсале и был перенесен на Поля Фюри и сожжен там на берегу реки. Там стоят его могильные камни. Тьодольв говорит так:
Множество раз
Мужей премудрых
Я вопрошал
О кончине Ингви,
Дабы узнать,
Где же Домар
Был отнесен
К убийце Хальва.
И ведомо мне:
Сражен недугом
У Фюри сгорел
Фьёльнира родич.

Сведения о супруге Домара можно почерпнуть из рассказа Снорри о сыне Домара, Дюггви:

Матерью Дюггви была Дротт, дочь конунга Данпа, сына Рига, который был первым назван «конунгом» на датском языке. Его родичи с тех пор всегда считали звание конунга самым высоким. Дюггви был первым из своих родичей назван конунгом. До этого они назывались «дроттины», а жены их – «дроттинги». Каждый из них назывался также Ингви или Ингуни, а все они вместе – Инглингами. Дротт была сестрой конунга Дана Гордого, по которому названа Дания.

Литература 
 McKinnell, John (2005). Meeting the Other in Norse Myth and Legend. D. S. Brewer.

Источники 
 «Перечень Инглингов»
 «Сага об Инглингах» (часть «Круга Земного»)
 «История Норвегии»

Примечания 

Родившиеся во II веке
Умершие в лене Уппсала
Инглинги